Cedeira kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cedeira (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Cedeira (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar